linea S30 della S-Bahn di Dresda
linea S30 della rete celere del Canton Ticino
 linea S30 della rete celere di Zurigo